Socorro, a Mexikóhoz tartozó Revillagigedo-szigetek egyik tagja
Socorro, város Brazília São Paulo államában
Socorro, település Kolumbia Santander megyéjében
Socorro megye, az USA Új-Mexikó államának megyéje
Socorro, csillagvizsgálójáról nevezetes település Új-Mexikó államban
Socorro, település az USA Texas államában